Cattedrale di Santa Maria Annunziata, a Otranto (LE)
 Cattedrale di Santa Maria Annunziata, a Udine
 Concattedrale di Santa Maria Annunziata, a Priverno (LT)